Der Name Kasımpaşa (von Kasım, einem türkischen Namen arabischen Ursprungs, und paşa, türkisch für den Titel Pascha) bezeichnet:

 Kasımpaşa (Beyoğlu), ein Viertel im Istanbuler Stadtteil Beyoğlu;
 den Istanbuler Fußballverein Kasımpaşa Istanbul, sowie dessen weitere Abteilungen;
 Güzelce Kasım Paşa, einen Wesir aus der Regierungszeit des osmanischen Sultans Süleyman I. und Namensgeber des Istanbuler Viertels.